Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Sepioł – polski architekt i historyk sztuki, polityk
 Jerzy Sepioł – polski fizykochemik